Esistono più comuni francesi con questo nome

Montlaur – Aude
Montlaur – Aveyron
Montlaur – Alta Garonna